Тиск — фізична величина
 Динамічний тиск — частина тиску всередині рухомої рідини або газу
 Атмосферний тиск — тиск, з яким атмосфера діє на земну поверхню
 Кров'яний тиск — тиск, який кров чинить на стінки кровоносних судин
 Тиск критичний
 Тиск насичення нафти газом